Coppa di Turchia 2011-2012 – edizione della competizione di calcio maschile turca
 Coppa di Turchia 2011-2012 – edizione della competizione di pallacanestro maschile turca
 Coppa di Turchia 2011-2012  – edizione della competizione di pallavolo femminile turca
 Coppa di Turchia 2011-2012  – edizione della competizione di pallavolo maschile turca